Mattenmühle ist ein Ortsname:
 Mattenmühle (Bleichheim), Siedlungsplatz des Stadtteils Bleichheim der Stadt Herbolzheim im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Mattenmühle (Glottertal), Siedlungsplatz der Gemeinde Glottertal im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Mattenmühle (Hofstetten), Siedlungsplatz der Gemeinde Hofstetten (Baden) im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Mattenmühle (Kappelrodeck), Siedlungsplatz der Gemeinde Kappelrodeck im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Mattenmühle (Treuchtlingen), Stadtteil von Treuchtlingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern